Betty Bösl (* 27. Februar 1926 in Hirschau; † 30. Dezember 2019) war die Gründerin der Sozialstation in Hirschau.

Leben 
Betty Bösl, geborene Reil, besuchte nach dem Schulabschluss die kaufmännische Berufsschule. Sie heiratete am 13. Januar 1947 Willi Bösl, aus dieser Ehe gingen zwei Töchter hervor. Tochter Elisabeth wurde 1948 geboren, Tochter Theresia (1954–2022) war verheiratet mit Werner Schulz.

Wirken 
Sie war ab 1978 die 1. Vorsitzende des Katholischen Frauenbundes, ab 1986 Ehrenvorsitzende. Auf ihre Initiative hin entstand 1984 ein Kochbuch mit dem Titel Hirschauer Schmankerl. 1977 wurde sie Leiterin der „Zentrale für ambulante Pflegedienste“, diese wurde 1980 in „Caritas-Sozialstation“ umbenannt, Bösl leitete sie bis 2006.

Ehrungen 
 1986 Ehrenvorsitz Katholischer Frauenbund Hirschau
 1991 Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste
 1993 Ehrenbürgerschaft der Stadt Hirschau
 2005 Bezirksmedaille des Bezirks Oberpfalz
 Ehrenvorsitz Frauen-Union der CSU Ortsverband Hirschau
 Bundesverdienstkreuz am Bande

Einzelnachweise 

Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
Träger der Bayerischen Staatsmedaille für soziale Verdienste
Ehrenbürger von Hirschau
CSU-Mitglied
Deutscher
Geboren 1926
Gestorben 2019
Frau